

Cinema 
Follow Me Home – film del 1996 diretto da Peter Bratt

Musica 
Follow Me Home – traccia dell'album Communiqué dei Dire Straits del 1979
Follow Me Home – singolo delle Sugababes del 2006
Follow Me Home – album di Jay Rock del 2011